

Лаврентьєвка — село, Аулієкольський район, Костанайська область

Лаврентьєвка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Лаврентьєвка — село, Топчихинський район, Алтайський край